Логвиново — название населённых пунктов.

 Логвиново — деревня в Ленинском районе Тульской области России.
 Логвиново — село в Бахмутском районе Донецкой области Украины.

См. также 
 Логвинов
 Логвиновский